Мичуринский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Мичуринский сельский административный округ Брянского района

Калининградская область 

 Мичуринский сельский округ Неманского района (до 2008 года)

Краснодарский край 

 Мичуринский сельский округ Динского района

Северная Осетия 

 Мичуринский сельский округ Ардонского района

Тульская область 

 Мичуринский сельский округ Алексинского района

 Мичуринский сельский округ Тёпло-Огарёвского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Мичуринский сельский округ Байтерекского района

Карагандинская область 

 Мичуринский сельский округ Абайского района

Костанайская область 

 Мичуринский сельский округ Костанайского района

Павлодарская область 

 Мичуринский сельский округ Павлодарского района

Северо-Казахстанская область 

 Мичуринский сельский округ Тимирязевского района

Туркестанская область 

 Мичуринский сельский округ Тюлькубасского района